Institut für Geophysik ist der Name folgender Institut:

 Institut für Geophysik und Extraterrestrische Physik, Braunschweig
 Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover